Fourcroy steht für:
 Antoine François de Fourcroy (1755–1809), französischer Arzt, Chemiker und Politiker
 (13180) Fourcroy, Asteroid des Hauptgürtels